Гребенникова — фамилия. Мужской вариант фамилии: .

 Известные носительницы 
 Гребенникова, Анна Владимировна (род. 1986) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Гребенникова, Татьяна Владимировна (род. 1968) — российский учёный-вирусолог.